Виотти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Виотти, Джованни Баттиста (1818—1897) — итальянский скрипач и композитор.
 Виотти, Марчелло (1954—2005) — швейцарский дирижер.

См. также 
 Международный конкурс имени Виотти